Църква може да се отнася за:
 Църква – сграда за религиозни обреди в християнството, вид храм
 Църква (институция) – религиозна институция в християнството
 Църква (село) – село в община Балчик, България
 Църква (квартал) – квартал на град Перник, България